Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одной из номинированных на нее актрис за выдающееся исполнение главной роли в телефильме или мини-сериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 7 марта 1955 года на 7-ой церемонии награждения премией «Эмми» актрисе Джудит Андерсон за роль леди Макбет в телепостановке «Макбет», показанной в рамках программы «Зал славы „Холлмарк“». В период с 1955 по 1972 годы премия несколько раз меняла свое название. С 1973 по 1978 годы премия была разделена на две подкатегории: «Лучшая актриса в телефильме» и «Лучшая актриса в мини-сериале»; однако в 1979 году на 31-ой церемонии награждения эти подкатегории вновь были объединены в одну. С тех пор премия в данной категории вновь сменила несколько наименований, пока в 1998 году не получила свое современное название.

За все время существования премии ее получили 54 актрисы. Актриса Кейт Уинслет — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль детектива Мейр Шиэн в мини-сериале «Мейр из Исттауна». Актриса Хелен Миррен — абсолютная рекордсменка в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций: она является четырёхкратной обладательницей премии, две из которых она получила за роль Джейн Теннисон в сериале «Главный подозреваемый», а также десятикратной номинаткой на премию в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме».

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — мини-сериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме
 Премия «Спутник» за лучшую женскую роль — мини-сериал или телефильм

Примечания 

Актриса в мини-сериале или фильме
Награды актрисам